Бабош — фамилия. Известные носители:
 Бабош, Габор
 Бабош, Тимея